

Geografia
 Iribarren – municipalità del Venezuela, nello stato di Lara

Persone
 Jorge Iribarren – calciatore argentino
 Juan Antonio Iribarren – politico cileno
 Juan Carlos Iribarren – calciatore argentino